Иван Димов може да се отнася за:

 Иван Димов Пашата (1878-1907) – български революционер;
 Иван Николов Димов – български революционер;
 Иван Господинов Димов (1897-1965) – български актьор;
 Иван Димов – български писател;
 Иван Димов Колев (1913-2002) – български скулптор;
 Иван Димов – български инженер, преподавател по технически науки и откривател;
 Иван Неделчев Димов — музикант, барабанист на група Мастило.
 Иван Димов – български художник
 Иван Димов – село в община Трявна